Arcó de Pel·lene, militar macedoni (s. III aC)
 Arcó d'Egira, polític de la Lliga Aquea (s. II aC)